Aura může být:

aura – osobní energetické pole
aura (příznak) – příznak blížící se migrény u některých pacientů nebo subjektivní vjem vnímaný při epileptickém záchvatu

v hudbě
 Aura (album, Miles Davis) – album trumpetisty Milese Davise z roku 1989
 Aura (album, Asia) – album skupiny Asia z roku 2000
 Aura (album, The Mission) – album skupiny The Mission z roku 2001

geografické názvy
 Aurajoki – řeka ve Finsku
 Aura (město) – město ve Finsku